Футбольная Конференция 2006-07 — 28-й сезон Футбольной Конференции Англии и 3-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2006 года и завершился в мае 2007 года, розыгрышем финала плей-офф.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги, а высший дивизион Футбольной Конференции не входит в Футбольную лигу.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. По завершении каждого сезона победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Конференции 2005-06
 Нортвич Виктория
 Стаффорд Рейнджерс
Команды, вышедшие из Южной Конференции 2005-06
 Уэймут
 Сент-Олбанс Сити
Команды, вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2005-06
 Оксфорд Юнайтед
 Рашден энд Даймондс

Турнирная таблица

Плей-офф

Северная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Премьер-лиги 2005-06
 Фарсли Селтик
 Блит Спартанс

Турнирная таблица

Плей-офф

Южная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2005-06
 Солсбери Сити
 Бедфорд Таун

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2006
Футбол в Англии в сезоне 2006/2007